Årø (Noorwegen), wijk van Molde in Noorwegen
 Luchthaven Molde Årø, vliegveld in Noorwegen
 Aarø of Årø, eiland in Denemarken

Zie ook 
 Ærø, een ander eiland in Denemarken